Tócame – singolo di Elettra Lamborghini del 2019
 Tócame – singolo di Anitta del 2020
 Tocame – album dei Cubanito 20.02 del 2006